Battaglia di Rostov (1941)
 Battaglia di Rostov (1942)
 Battaglia di Rostov (1943)